

Nom de famille 

 Abraham Bloch (1859-1914), rabbin français ;
 Adele Bloch-Bauer (1881-1925), salonnière, muse de Gustav Klimt ;  
 Adolphe Bloch (1843-1932), médecin français ;  
 Albert Bloch (1882-1961), peintre américain ;
 Alfred Bloch (1877-19?), footballeur  français ; 
 Alexandre Bloch (1857-1919), peintre français ;
 André Bloch (1873-1960), compositeur français ;
 André Bloch (1893-1948), mathématicien français ;
 André Bloch (1914-1942), opérateur radio français durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Anne-Marie Bloch (1951-), archère française ;
 Armand Bloch (1866-1932), sculpteur français ;
 Armand Bloch (1861-1923), rabbin français, bibliothécaire à l'Alliance israélite universelle, puis rabbin de Toul, et enfin, en 1891, grand-rabbin de Belgique. Il est le frère du rabbin Abraham Bloch et un cousin du rabbin Armand Asher Bloch ;
 Armand Asher Bloch (1865-1952), Grand-rabbin de Saverne ;
 Arthur Bloch (1882-1942), marchand de bétail suisse ;
 Arthur Bloch (1948-), écrivain américain auteur d'un livre sur la loi de Murphy ;
 Bernard Bloch (1949-), acteur et metteur en scène français ;
 Camille Bloch (1856-1949), historien français ;
 Carl Heinrich Bloch (1834-1890), peintre danois ;
 Claude Bloch (1923-1971), physicien français ;
 Claude Bloch (1928-), juif français, déporté ;
 Claude C. Bloch (1878-1967), amiral américain ;
 Daniel Bloch (1938-), physicien, recteur français ;
 Denise Bloch (1916-1945), résistante française ;
 Eduard Bloch (1872-1945), docteur juif autrichien ;
 Élie Bloch (1909-1943), rabbin français ;
 Élisa Bloch (1848-1905), sculptrice française ;
 Eliyahu Meir Bloch (1895-1954), Rosh Yeshiva de la Yechiva de Telshe en Lituanie pendant 12 ans, avant de partir en 1939 aux États-Unis, où il reconstruit la yechiva à Cleveland ;
 Ernst Bloch (1885-1977), philosophe allemand ;
 Ernest Bloch (1880-1959), compositeur helvéto-américain ;
 Étienne Bloch (1921-2009), résistant et juriste ;
 Eugène Bloch (1878-1944), physicien français ;
 Félix Bloch (1905-1983), physicien américain d'origine suisse, prix Nobel de Physique en 1952 ;
 Florence Bloch (1966-), actrice israélienne ;
 France Bloch-Sérazin (1913-1943), chimiste et militante communiste française ;
 Francine Bloch (1916-2005), femme de lettres française ;
 Gilbert Bloch (1920-1944), polytechnicien juif français, résistant ;
 Gustave Bloch (1848-1923), historien français ;
 Harriet Bloch (1881-1975), auteur et scénariste danois ;
 Jacques Bloch (1924-2023), résistant français ;
 Jean-Marc Bloch (1946-), commissaire français ;
 Jean-Richard Bloch (1884-1947), écrivain français ;
 Jeanne Bloch (1859-1916), interprète d'opérette française ;
 Joseph Bloch (1875-1970), Grand-Rabbin français ;
 Joseph Samuel Bloch (1850-1923),  rabbin et député autrichien ;
 Jules Bloch (1880-1953), linguiste français ;
 Konrad Bloch (1912-2000), biochimiste américain d'origine allemande ; 
 Lars Bloch (1938-2022), acteur et producteur danois ;
 Laurence Bloch (1952-), journaliste française ;
 Léon Bloch (1876-1947), philosophe et physicien français, frère d'Eugène Bloch ;
 Marc Bloch (1886-1944), historien médiéviste et résistant français ;
  
 Marcel Bloch (1882-1966), peintre français ;
 Marcel Bloch (1884-1953), peintre, graveur et sculpteur français ; 
 Marcel Bloch (1892-1986), ingénieur, homme politique et entrepreneur français, connu sous le nom de Marcel Dassault ;
 Marcus Élieser Bloch (1723-1799), médecin et naturaliste allemand ;
 Maria Viktoria Bloch (1916-2011), épouse Altmann, nièce d'Adele Bloch-Bauer ;
 Martin Bloch (1883-1954) peintre anglo-allemand ;
 Maurice Bloch (1939-), anthropologue britannique d'origine française ;
 Muriel Bloch (1954-), conteuse française ;
 Olivier Bloch (1930-2021), philosophe français ;
 Oscar Bloch (1877-1937), philologue et lexicographe français ;
 Paul Bloch-Dassault (1882-1969), général français ;
 Pierrette Bloch (1928-2017), artiste française ;
 Raymond Bloch (1914-1997), latiniste et étruscologue français ;
 Raymond-René Bloch (1911-2001), peintre français ;
 René Bloch (1923-2016), ingénieur général français ;  
 Renée Bloch (1924-1955), bibliste français ;
 Robert Bloch (1917-1994), écrivain américain ;
 Robert Bloch, pilote français ;
 Rolf Bloch (1930-2015), industriel suisse ;
 Rosine Bloch (1844-1891), chanteuse d'opéra française ;
 Serge Bloch-Dassault (1925-2018), industriel, homme d'affaires, homme politique et milliardaire français ; 
 Serge Bloch (1956-), illustrateur français ;
 Stef Bloch (1971-), réalisateur français ;
 Thomas Bloch (1962-), musicien français ;
 Vincent Bloch (1975-), sociologue français ;
 Yosef Yehuda Leib Bloch (1860-1929), rabbin lituanien.

Divers 
 Albert Bloch, personnage d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust  
 Camille Bloch, fabrique de chocolat indépendante en Suisse, fondée en 1929
 Équations de Bloch
 Onde de Bloch, onde décrivant des états quantiques électroniques ayant la même symétrie que le cristal
 Paroi de Bloch
 Société des avions Marcel Bloch, Avions Marcel Dassault, Dassault Aviation
 Villa Bloch, villa de Naples.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif